Louvières kan syfta på:
 Louvières, Calvados
 Louvières, Haute-Marne